Фотометрија има више значења.

 Фотометрија (оптика), наука о мерењу светлости, у смислу њеног доживљеног сјаја у људском оку
 Фотометрија (астрономија), мерење флукса или интензитеата електромагнетног зрачења астрономских објеката